

Geografia

Austria 
 Schlatt – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Vöcklabruck

Niemcy 
 Schlatt – dzielnica Hechingen
 Schlatt – dzielnica Kempten (Allgäu)

Szwajcaria 
 Schlatt – gmina w kantonie Thurgau
 Schlatt – gmina w kantonie Zurych
 Schlatt – miejscowość w gminie Köniz w kantonie Berno, w okręgu Bern-Mittelland
 Schlatt-Haslen – gmina w kantonie Appenzell Innerrhoden

Zobacz też 
 Schlat